Князь Михаил Васильевич Щетинин — московский дворянин и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича

Из княжеского рода Щетинины. Единственный сын князя Василия Григорьевича Щетинина по прозванию «Борода».

Биография 
В 1624 году первый воевода Передового полка в Михайлове. В 1627-1640 годах московский дворянин. В 1626 и 1633 годах воевода в Переславле-Рязанском. В июле 1634 года упомянут воеводою Сторожевого полка в Крапивне по «крымским вестям». В 1640-1641 годах воевода во Владимире на Клязьме, где по царской грамоте предоставил Спасо-Ефимьеву монастырю право собирать таможенную пошлину с однодневного сбора в селе Коврове.

Семья 
От брака с неизвестной имел детей:

 Князь Щетинин Богдан Михайлович — стольник (1658—1668).

Примечания

Литература 
 М. Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение….. М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Щетинин Михаил Васильевич. стр. 284.
 А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр. А. С. Суворина. 1895 г. Щетинин Михаил Васильевич. стр. 404.

Михаил